Homuth ist der Familienname folgender Personen:

 Horst H. Homuth (1940–2004), deutscher Mathematiker
 Johannes Homuth (1839–1922), deutscher Kommunalpolitiker
 Oliver Homuth (* 1992), deutscher Wasserspringer
 Werner Homuth (1934–2008), deutscher Baugestalter, Bildhauer, Grafiker und Restaurator
 Willi Homuth (1922–1988), deutscher SED-Funktionär in der DDR